Young Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Young Township (North Dakota)
 Young Township (Indiana County, Pennsylvania)
 Young Township (Jefferson County, Pennsylvania)